Gribodia är ett släkte av steklar. Gribodia ingår i familjen Eumenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Steklar
Gribodia